

Sigle 
 Amsterdam Compiler Kit  – kit compilatore per Minix
 Ambarabà Ciccì Kokò  – Gruppo culturale padovano.

Codici 
 ACK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Nantucket Memorial di Nantucket (Massachusetts) (Stati Uniti d'America)
 ack – codice ISO 639-3 della lingua aka-kora

Informatica 
 ACK  – simbolo che identifica un segnale di Acknowledge

Altri progetti